Михаи́л Мака́ров:
 Макаров, Михаил Алексеевич (1827—1873) — архитектор.
 Макаров, Михаил Андреевич (1923—2002) — Герой Советского Союза.
 Макаров, Михаил Афанасьевич (1917—2002) — Герой Советского Союза.
 Макаров, Михаил Варфоломеевич (1915—1942) — советский разведчик.
 Макаров, Михаил Георгиевич (1922—2019) — советский эстонский философ.
 Макаров, Михаил Григорьевич (1903—1972) — советский военачальник, генерал-майор.
 Макаров, Михаил Иванович (1906—1978) — советский государственный и хозяйственный деятель.
 Макаров, Михаил Кондратьевич (1735—1813) — российский адмирал, начальник Ревельской эскадры, член Государственного совета.
 Макаров, Михаил Михайлович (1938—2020) — советский актёр театра и кино.
 Макаров, Михаил Николаевич (1789—1847) — российский фольклорист, писатель, лексикограф.
 Макаров, Михаил Олегович (1962—1988) — советский убийца и грабитель.
 Макаров, Михаил Петрович (1906—1969) — педагог, историк. Министр просвещения Чувашской АССР.

 Макаров, Михаил (род. 1984) — немецкий бобслеист.